Babyboom (demografie), geboortegolf vlak na de Tweede Wereldoorlog
 Babyboom (Nederlands televisieprogramma)
 Babyboom (Vlaams televisieprogramma)
 Geboorteboom, een boom die geplant wordt bij de geboorte van een kind